Пршештице (, ) — город и муниципалитет с расширенными полномочиями на юго-западе Чешской Республики, в районе Пльзень-юг Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1226 году.

География 
Расположен в долине реки Углава, примерно в 20 км к югу от Пльзеня, на высоте 342 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 

Города Пльзенского края